Sollasella är ett släkte av svampdjur. Sollasella ingår i familjen Sollasellidae. 

Sollasella är enda släktet i familjen Sollasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sollasella